Лома де лос Пинос има више значења:

 Лома де лос Пинос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де лос Пинос (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику